Typ 176 steht für:

 Peugeot Typ 176, Automodell der Marke Peugeot
 Sietas Typ 176, Frachtschiffstyp der Sietas-Werft